Sneeuwschoen, schoeisel om op sneeuw te lopen
 Snowshoe (kattenras), een kattenras
 Snowshoe (skigebied), een skigebied in de gelijknamige Amerikaanse plaats
 Snowshoe (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia